Norra Bergtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Bergtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Bergtjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,

Se även
Bergtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn